Zmagania mężczyzn do 68 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 9 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawieni zawodnicy 
 Servet Tazegül
 M. Bagheri Motamed
 Mohammad Abu-Libdeh
 Martin Stamper
 Peter López
 Diogo Silva
 Rohullah Nikpai
 Logan Campbell

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 SUP - wygrana przez przewagę

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012